Torretta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torretta (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Crotone), 
 Torretta – en kommun i Sicilien, Palermo, 
 Granitola Torretta, ort, Sicilien, Trapani, 
 Torretta (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Torretta (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza), 
 Torretta (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 

Robotskapade Italienförgreningar